Мячковское — озеро в Пожеревицкой волости Дедовичского района Псковской области
 Мячковское — месторождение бутового известняка в Раменском районе Московской области
 Мячковское — кладбище в Раменском районе Московской области, на территории города Лыткарино, в районе села Верхнее Мячково